Арасланов — башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Арасланов, Артём Амирович — российский легкоатлет.
 Арасланов, Гафиатулла Шагимарданович — Герой Советского Союза.
 Арасланов, Нурамбик Гиниятович (1928—2012) — экономист, почетный академик АН РБ (2002), доктор экономических наук (1985), профессор (1987), заслуженный деятель науки РФ (1996).

См. также 
 Араслан
 Арсланов